The Real Thing (toneelstuk), een theaterstuk van Tom Stoppard
 The Real Thing (2002), een Australische film
 The Real Thing (band), een Britse band
 The Real Thing (single), een single van Jellybean
 The Real Thing (Faith No More) muziekalbum van Faith No More
 The Real Thing (Midnight Oil) muziekalbum van Midnight Oil
 The Real Thing (2 Unlimited), een Belgisch-Nederlandse single
 een reclameleus van Coca-Cola
 The Real Thing (Lisa Stansfield)